148 rok naszej ery
 148 rok przed naszą erą
 148 liczba naturalna
 galaktyka NGC 148
 planetoida (148) Gallia
 droga wojewódzka nr 148
 linia kolejowa nr 148
 Sonet 148 Williama Shakespeare'a
 Psalm 148
 amerykański granatnik FGM-148 Javelin